Салфер-Спрингс:

 Салфер-Спрингс — город, расположенный в округе Бентон, штат Арканзас, США.
 Салфер-Спрингс — город в Техасе, административный центр округа Хопкинс.